AJF steht als Abkürzung für:
 Africa Japan Forum, eine japanische Non-Profit-Organisation
 Flughafen al-Dschauf in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 Anin · Jeromin · Fitilidis & Partner, Architekturbüro

Abkürzung